La stagione 2010 della GP3 Series è la prima della neonata categoria GP3 Series, nata a supporto della GP2 Series. Il campionato prevede gare nei fine settimana della GP2 Series, tranne in quello previsto a Monaco. Vi prendono parte 10 team, con tre piloti ciascuno. Il campionato viene vinto dal pilota messicano Esteban Gutiérrez. Il campionato riservato ai team è vinto dalla ART Grand Prix.

La pre-stagione

Calendario 
Inizialmente il calendario è previsto su 8 appuntamenti. Rispetto alla prima stesura del calendario è stato aggiunto anche un weekend in Turchia, mentre è stato cancellato l'appuntamento di Portimão.

Test 

La vettura è stata testata il 18 novembre 2009, presso il Circuito di Le Castellet dal pilota di Formula 1 Mark Webber.

Piloti e team

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti 
 I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Classifica Team

Test post stagionali 

La vettura è stata testata tra il 13 ottobre 2010 e il 15 ottobre presso il Circuito dell'Estoril e tra il 20 ottobre e il 22 ottobre sul Circuito di Jerez.

Note 

 01
Serie e competizioni motoristiche nel 2010